Blotter (englisch: Löschpapier) bezeichnet:
 Blotter (Drogenkonsum), Träger für hochpotente Drogen, meist aus saugfähigem Papier hergestellt
 Blotter (Trading), temporäre Aufstellung der offenen Positionen im Handel mit Wertpapieren (historisch auf Schreibunterlage des Traders, heute in IT-Systemen)